Okręty US Navy o nazwie USS „Mohawk”

 Pierwszy USS „Mohawk” (1814) był okrętem biorącym udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej.
 Drugi USS „Mohawk” (1853) był parowcem zwodowanym w 1853 roku.
 Trzeci USS „Mohawk” (YT-17) był holownikiem nabytym przez US Navy w 1898 roku.
 USRC „Mohawk” był kutrem celnym zwodowanym w roku 1904.
 USCGC „Mohawk” (WPG-78) był kutrem Straży Wybrzeża. Zwodowany w roku 1934.
 USCGC „Mohawk” (WMEC-913) jest jednostką Straży Wybrzeża. W służbie od roku 1991.
 USNS „Mohawk” (T-ATF-170) był holownikiem oceanicznym. Służył we flocie rezerwowej. Zwodowany w 1980 roku.

Mohawk